Matan Tal (en ), né le  à Rishon LeZion, est un réalisateur et scénariste israélien.

Biographie 
Tal est né d'un technicien en climatisation et d'une femme au foyer de Rishon LeZion, Israël. Peu de temps après la mort de son père, à 10 ans, il devient le protégé de Rika Berkovich, auteur de livres pour enfants.

De 7 à 15 ans, il a étudié le théâtre à la compagnie de théâtre « Five Senses » en Israël et a joué dans de nombreuses productions théâtrales.

Tal a étudié la philosophie indépendamment. Principalement les œuvres de Marcuse, de Schopenhauer, de Zhaozhou Congshen, de Sénèque et de Nietzsche. Il assistait à des conférences universitaires depuis l'âge de 15 ans, lorsqu'il a assisté pour la première fois à une conférence de Henry Unger. Influencé par l'Art conceptuel et les œuvres de Andy Warhol, il a même incorporé des parties du film de Warhol, Bad dans son propre court-métrage Medea.

Filmographie 
 Courts métrages
 2017 : La mort de Romain Rolland
 2018 : Medea
 2018 : Une embuscade dans les limbes
 2020 : The Invention of Chris Marker 

Longs métrages
 2020 : Le Même Sol Enneigé (documentaire)

Notes et références

Liens externes 

  Marcus Tell au Festival de Raindance

Réalisateur israélien
Scénariste israélien de cinéma
Étudiant de l'université de Tel Aviv
Naissance en octobre 1992
Naissance à Rishon LeZion